

Гартсбург — селище, штат Іллінойс
 Гартсбург — селище, штат Міссурі